Le sigle EPAU peut faire référence à :

 École polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU), établissement d'enseignement supérieur en Algérie ;
 groupement d’intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains, en France.

Épau est un toponyme français :
 Abbaye de l'Épau, ancienne abbaye cistercienne, située aux portes de la ville du Mans.